

Cinema 
King's Ransom – film del 1991 diretto da Tom Logan e Hugh Parks
King's Ransom – film del 2005 diretto da Jeffrey W. Byrd

Letteratura 
Due colpi in uno (King's Ransom) – romanzo di Ed McBain del 1959